Сезон 2018/2019 для клуба «Урожай» (Краснодар) — дебютный, который клуб провёл в Первенстве Профессиональной футбольной лиги.

События 
21 июля 2018 года ФК «Урожай» провёл первый официальный матч в своей истории в рамках 1/256 финала Кубка России сезона 2018/2019, в котором уступил со счётом 0:2 любительскому клубу «Кубань Холдинг» из станицы Павловской. При этом утром в день проведения встречи в команде насчитывалось только 9 игроков (2 из которых были вратарями), ввиду чего, чтобы принять участие в поединке в полном составе, за «Урожай» в срочном порядке были дозаявлены трое игроков юношеской сборной Краснодарского края. 25 июля того же года команда дебютировала в первенстве ПФЛ, одержав победу со счётом 3:1 над «Академией» из города Ростов-на-Дону.

20 августа 2018 года учредителями ФК «Урожай» официально стали ООО «Оптима Юг» и «Ростагро», к которым отошли доли клуба в 70 и 30 % соответственно. 25 января 2019 года по итогам заседания Палаты РФС по разрешению споров на ФК «Урожай» был наложен запрет на регистрацию новых футболистов, ввиду финансовых задолженностей перед рядом игроков команды. По итогам первого в своей истории сезона команда заняла 2-е место в группе «Юг» первенства ПФЛ. 7 июня 2019 года генеральному директору ФК «Урожай» Дмитрию Градиленко решением КДК РФС было запрещено в течение одного года осуществлять любую связанную с футболом деятельность «за оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча». 18 июня того же года на клуб был наложен очередной запрет на регистрацию новых игроков.

Состав

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
|colspan="14"|Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду в этом сезоне

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

ПФЛ

Турнирная таблица

Результаты по турам

Матчи

Кубок России

1/256 финала

Примечания 

2018/2019
Урожай